Las siglas DNI pueden referirse a:
 Documento nacional de identidad, una de las denominaciones de los documentos de identificación de los ciudadanos de un país.
 Departamento Nacional de Investigaciones, la agencia de inteligencia de República Dominicana.
 Dirección Nacional de Inteligencia, la agencia de inteligencia de Colombia.
 Digital News Initiative, un proyecto de Google en colaboración con importantes editoriales de medios europeas para apoyar el periodismo de alta calidad.
 DNI (La otra historia), película argentina.
 Cédula de Identidad.